SK Habry (celým názvem: Sportovní klub Habry, zapsán jako: SK HABRY z.s.) je český fotbalový klub, který sídlí ve městě Habry v Kraji Vysočina. Klub byl založen v roce 1935. Od sezóny 2016/17 působí v I. B třídě Kraje Vysočina (7. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Habry.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Webová prezentace klubu na www.skhabry.cz
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Habry, SK
Habry, SK
Sportovní kluby v okrese Havlíčkův Brod
Habry
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod